Bocksberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bocksberg (Harz) – berg i Niedersachsen,

Österrike 

 Bocksberg (berg i Österrike, Vorarlberg), Politischer Bezirk Dornbirn,